Херес () — испанский футбольный клуб из города Хере́с-де-ла-Фронте́ра, в провинции Кадис в автономном сообществе Андалусия. Клуб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипаль де Шапин», вмещающем 20 523 зрителей. В 2021 году под названием Херес Депортиво начал выступать в 4 дивизионе Испании.

Статистика по сезонам

Достижения 
 Сегунда
 Победитель (2): 1940/41, 2008/09
 Сегунда B
 Победитель (2): 1981/82, 1985/86

Известные игроки 
  Даниэль Гуиса
  Аарон Ньигес
  Мики Роке
  Давид Прието
  Джози Алтидор
 / Сергей Дмитриев

Известные тренеры 
  Бернд Шустер

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Испании
ФК «Херес»